Мегре, Владимир Николаевич (ранее Пузако́в) — российский писатель, предприниматель.
 Пузаков, Иван Дмитриевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.